Termin SGAP ima više značenja.

 Aminopeptidaza S, enzim
 Australijsko udruženje za domaće biljke